Dennis Lee (dichter), een Canadees schrijver van poëzie gericht op kinderen;
Dennis Lee (regisseur), een regisseur en scenarioschrijver.